Bourg puede referirse a:

 Bourg, comuna francesa situada en Gironda.
 Bourg, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Abreviatura de Eugène Bourgeau.